

Sigle
 NDI – acronimo di nome di dominio internazionalizzato

Codici 
 NDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namudi (Papua Nuova Guinea)